Čepić je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Oprtalj, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 60 stanovnika te 19 obiteljskih kućanstava.

Šport 
 NK Učka 72, nogometni klub

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji